Прем'єр-ліга Азербайджану 2010–2011 — 19-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном став Нефтчі.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Хазар-Ланкаран взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Азербайджану 2010—2011

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Мугань відмовився від участі у наступному сезону через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2010—2011
Азербайджан
Азербайджан
2010 в азербайджанському спорті
2011 в азербайджанському спорті